est une collection de   (pour filles) de Nobuko Yoshiya publiées entre 1916 et 1926 dans les deux magazines  et  Club. Première œuvre professionnelle de l'autrice,  est une œuvre fondatrice de la littérature . Les nouvelles de cette collection traitent principalement de relations , une forme d'amitié romantique entre filles et jeunes femmes.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Shōjo shōsetsu
Roman à thématique lesbienne